Горни-Присьян () — населённый пункт в общине Власотинце Ябланичского округа Сербии.

Климат 
Климат характеризуется как умеренный морской с тёплым летом и равномерным увлажнением в течение года (Cfb в классификации климатов Кёппена). Среднегодовая температура воздуха составляет 10,3 °C. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет −0,5 °С, самого жаркого месяца (июля) — 19,8 °С. Расчётная многолетняя норма атмосферных осадков — 587 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в мае (68 мм).

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 270 человек (268 сербов, 1 цыган и 1 человек национальность которого не была установлена).

Религия 
Согласно церковно-административному делению Сербской православной церкви, село относится к Запланьскому приходу Второго нишского архиерейского наместничества Нишской епархии.

См. также 
 Дони-Присьян

Примечания 

Населённые пункты Сербии